«Inertial Upper Stage» — двухступенчатый твердотопливный разгонный блок для перемещения выводимых полезных грузов с опорной орбиты на целевую орбиту или межпланетные траектории. Использовался как последняя ступень в составе ракет-носителей Titan 34D, Titan IV или запускался в грузовом отсеке Спейс шаттла. Разработан корпорацией Boeing.

Запуски

Примечания 

Разгонные блоки
Ракетно-космическая техника Boeing
Космонавтика США